Stryker (Ohio), een plaats in de Amerikaanse deelstaat Ohio
 Stryker (gevechtsvoertuig), een armoured personnel carrier (APC)
 Stryker (diskjockey), een Amerikaanse radio-dj
 Stryker Corporation, een Amerikaans bedrijf, genoteerd aan de New York Stock Exchange
 Roy Stryker, een Amerikaans econoom en fotograaf tijdens de Grote Depressie
 Jeff Stryker, een Amerikaanse pornoacteur
 William Stryker, een Marvel Comics-personage